Boca do Monte é um distrito na zona rural do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um estado brasileiro. Localiza-se no oeste da cidade. A sede do distrito distancia-se 16 km do marco zero do município.

O Distrito da Boca do Monte possui área de 307,44 km² que equivale a 17,16% do Municipio de Santa Maria que é de 1791,65 km².

História 
O distrito foi criado em 4 de março de 1896.

Limites 

Limita-se com os distritos de Santo Antão, São Valentim, Sede, e, com os municípios de São Martinho da Serra, São Pedro do Sul e Dilermando de Aguiar.

Ligações externas 
 
 

Distritos de Santa Maria (Rio Grande do Sul)